Kropff ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Kropff (1925–2017), deutscher Jurist und Honorarprofessor an der Universität Bonn
 Carl Philipp von Kropff (1748–1820), deutscher Forstmann
 Christoph Sigismund von Kropff (1629–1693), deutscher Oberforstmeister
 Friedrich Caspar Kropff (1808–1867), deutscher Unternehmer und Politiker 
 Franz Xaver Kropff (1691–1746), deutscher Jesuit, Theologe und Historiker
 Hanns Ferdinand Josef Kropff (1882–1963), Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt Werbung
 Heinrich von Kropff (1738–1819), deutscher Generalmajor
 Hugo von Kropff (1847–1909), deutscher Generalmajor
 Ida Kropff-Federath geb. Brüning (1839–1918), letzte Alleininhaberin der Olsberger Hütte
 Joseph Kropff (1700–1734), deutscher Jesuit und Missionar
 Karl von Kropff (1793–1872), deutscher Generalleutnant
 Paul von Kropff (1832–1898), deutscher Generalleutnant
 Wieprecht von Kropff (1908–1978), deutscher Landrat

Siehe auch:
 Kropff’sches Haus in Olsberg im Sauerland